Die Mittelrheinliga 2010/11 war die 65. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der NRW-Liga angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der NRW-Liga abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger VfL Alfter (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten), TSC Euskirchen (Wiederaufstieg nach fünf Jahren), SV Rott (erstmals in der Mittelrheinliga) und FC Hennef 05 (Wiederaufstieg nach einer Saison) hinzu.

Sieger wurde erstmals der FC Junkersdorf, der damit nach fünf Jahren in die NRW-Liga zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Germania Teveren verließ die Mittelrheinliga nach drei Spielzeiten wieder, der VfL Leverkusen nach acht Jahren, der SV Wachtberg nach zwei Spielzeiten und Germania Lich-Steinstraß nach neun Jahren.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2010
Fußballsaison 2010/11